Ко́зяр — українське прізвище. Відомі носії:

 Козяр Анатолій (1913—1945) — референт СБ ОУН Волинської області.
 Козяр Валентина Олексіївна (* 1962) — художник-живописець.
 Козяр Михайло Миколайович (* 1955) — ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з 2006 року.

Українські прізвища